Pont du Roi peut se référer à :

 Pont
 Pont du Roi, pont sur le Doux, Ardèche
 Le Pont du roi Saint-Louis
 Pont du Roi sur la Garonne, à la frontière entre la France et l'Espagne : à l'aval la France (département de Haute-Garonne), et à l'amont le Val d'Aran territoire d'Espagne (Catalogne). 
 Pont du Roi-Fahd, pont sur le Niger à Bamako, Mali
 Pont Roi-Juan-Carlos-I, pont sur le Guadalquivir à Séville, Andalousie, Espagne

 Barrage
 Barrage du Pont-du-Roi à Tintry, Saône-et-Loire

 Roman
 Le Pont du roi Saint-Louis, roman par Thornton Wilder, 1927
 Film
 Le Pont du roi Saint-Louis, film, 1929
 Le Pont du roi Saint-Louis, film, 2004

Voir aussi 
 Pont du Lit au Roi, pont sur le canal de dérivation du Rhône à Belley, Ain